Janiszewo ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Janiszewo (Sorkwity), Powiat Mrągowski, bis 1945: Johannisthal, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Janiszewo (Poniec), Powiat Gostyński
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Janiszewo (Chrostkowo), Powiat Lipnowski
 Janiszewo (Lubraniec), Powiat Włocławski
 Woiwodschaft Pommern:
 Janiszewo (Pelplin), Powiat Tczewski, bis 1920: Alt Janischau, 1942 bis 1945 Altjanischau, Kreis Dirschau, Westpreußen